Pump může být:

 Pump (album) – album skupiny Aerosmith
 Pump (skupina) – anglická hudební skupina
 Pump (film) – dokumentární film